Ratscher bezeichnet:

 Ratscher (Schleusingen), einen Ortsteil der Stadt Schleusingen in Thüringen
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Talsperre Ratscher

Siehe auch:
 Ratsche (Begriffsklärung)